Мара́ев (Мараева) — фамилия. Известные носители:
 Мараев, Павел Семёнович (1930—2010) — Герой Социалистического Труда, звеньевой полеводческой бригады.
 Мараев, Умар Ахмедович (род. 1962) — советский самбист и дзюдоист.
 Мараев, Хусейн Ахмедович — советский самбист и дзюдоист.

 Мараева, Анна Васильевна (1845—1928) — серпуховская купчиха первой гильдии и фабрикантша, видная деятельница старообрядчества, собирательница старинных книг, рукописей и икон.